Шуляк — українське прізвище. Мотивуючою основою прізвища Шуляк вважається назва птаха шуляк — «великий хижий птах» або віл з опущеними рогами, хоч С. В. Шеремета зазначає, що антропонім Шуляк можна також виводити від двоосновного слов'янського імені Сулислав.

Відомі носії 
 Шуляк Анатолій Олексійович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну.
 Шуляк Андрій — посол Галицького сейму 2-го скликання в 1867—1869 роках.
 Шуляк Антон Анатолійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шуляк Віктор Валерійович (1968) — Герой Росії.
 Шуляк Микола
 Шуляк Микола Вікторович — український оперний співак (тенор), заслужений артист України.
 Шуляк Микола Данилович — український бандурист.
 Шуляк Олександр Владиславович — український уролог.
 Шуляк Олексій Андрійович — український футболіст.
 Шуляк Петро Іванович — український військовий діяч.
 Шуляк Станіслав Миколайович (1962) — начальник Головного управління — командувач внутрішніх військ МВС України, генерал-лейтенант.

 Шуляк Олена Олексіївна ( 1976) — українська підприємниця і політикиня, голова партії «Слуга народу», народний депутат ВРУ 9-го скликання

Примітки

Посилання 
 Юлія Новикова. «Полісемантичні прізвища сучасної центральної та Східної Донеччини». Лінгвістичні студії. Збірник наукових праць № 18, 2009

Українські прізвища